Ана Мария Црногорчевич (, ; ) — швейцарская футболистка, нападающая клуба «Барселона» и сборной Швейцарии. Наряду с Рамоной Бахманн считается одной из самых талантливых футболисток Швейцарии.

Карьера

Клубная 
Воспитанница школы «Штеффисбурга», Ана начала играть в 11-летнем возрасте. В 2004 году переехала в Тюн, где выступала в течение пяти лет за клуб «Рот-Шварц», с которым выиграла Кубок Швейцарии в 2009 году и оформила хет-трик в финале (со счётом 8:0 был побеждён «Шлирен»). В том же году она стала лучшим бомбардиром с 24 голами. В 2009 году сыграла несколько матчей за «Тюн», потом в сентябре перешла в немецкий «Гамбург», дебютировав 27 сентября и забив победный гол в ворота клуба «Эссен-Шёнбек» (победа 3:2). В 19 играх Ана забила 8 голов. С 2011 года она играет за «Франкфурт».

В сборной 
В 17 лет Ане предложили играть за сборную Хорватии, однако она отказалась и предпочла играть за швейцарскую сборную. В матчах за сборную до 19 лет в 29 играх она забила 25 голов, а на чемпионате Европы в 2009 году в Беларуси дошла до полуфинала. Дебют за сборную состоялся 12 августа 2009 в товарищеском матче против Швеции. В августе 2010 года в матче против Казахстана Ана впервые сделала пента-трик.

Стиль игры 
Ана считается одной из самых физически и технически сильных футболисток Швейцарии.

Личная жизнь 
Ана снималась в фотосессии росписи по телу для журнала Bild, что принесло ей неслыханную популярность. Журнал назвал её самой привлекательной футболисткой в Германии.

Достижения 
Тюн
 Победительница Кубка Швейцарии: 2009
 Лучший бомбардир Национальной Лиги A: 2009
Барселона
 Победительница Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Framba.de
 Профиль на сайте Швейцарской футбольной ассоциации

Футболистки Швейцарии
Игроки женской сборной Швейцарии по футболу
Игроки ЖФК «Гамбург»
Игроки ЖФК «Франкфурт»
Игроки ЖФК «Портленд Торнс»
Игроки ЖФК «Барселона»